O Esporte Clube Internacional do Valim é um clube de futebol brasileiro da cidade de Mostardas, no litoral do Rio Grande do Sul. Suas cores são vermelho e branco. Valim é o nome de um distrito do município de Mostardas.

Títulos

Estaduais
 Campeonato Citadino de Mostardas: 5 vezes (1998, 1999, 2000, 2005 e 2006).

Internacional
Internacional
Esporte de Mostardas
Fundações no Brasil em 1960